Срећко је српско име и може се односити на следеће људе:

 Срећко Дубровчанин
 Срећко Недељковић (1923—2011), српски кардиолог, професор Медицинског факултета,
 Срећко Пејовић (1953—), српски спортски стрелац,
 Срећко Галовић (1970—), бивши српски хокејаш на леду,
 Срећко Шушић (1956—), српски певач народне музике,
 Срећко Лисинац (1992—),  српски одбојкаш,
 Срећко Поповић Трнавац (1780–1859), председник Великог суда у Крагујевцy,
 Срећко Гајић (1980—), српски певач,
 Срећко Бијелић (1930—2004), југословенски и хрватски политичар српске националности,
 Срећко Шојић (1950—), српски филмски лик,
 Срећко Богдан (1957—), ) бивши југословенски и хрватски фудбалер,
 Срећко Јарић (1951—), бивши југословенски и српски кошаркаш,
 Срећко Јововић (1951—), српски певач,
 Срећко Реић (1914—1987),  учесник Народноослободилачке борбе, пуковник,
 Срећко Јовановић (1930—2008), српски издавач, уредник, књижевник и стрипски сценариста,
 Срећко Ђукић (1947—), српски економиста у дипломата,
 Срећко Манола (1914—1979), учесник Шпанског грађанског рата и Народноослободилачке борбе, генерал-пуковник ЈНА и народни херој Југославије.

Српска имена
Мушка имена